Elswick (Lancashire) – villaggio e parrocchia civile della Lancashire
 Elswick (Newcastle upon Tyne) – distretto di Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear
 Elswick Ordnance Company